Adam Józef Zakrzewski – podczaszy łęczycki, chorąży mniejszy łęczycki
 Adam Saryusz Zakrzewski – podczaszy wschowski, sędzia ziemski kaliski.
 Adam Zakrzewski (1856–1921) – publicysta
 Adam Bogoria-Zakrzewski (1892–1958) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Adam Wiesław Dołęga-Zakrzewski (1905–1984) – działacz społeczny
 Adam Zakrzewski – naukowiec, esperantysta